Загонный — топоним в России.

 Загонный — населённый пункт (тип: разъезд) в Заринском районе Алтайского края, в составе Шпагинского сельсовета.
 Загонный — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги.
 Загонный — ручей, Анадырский район, Чукотский автономный округ. Координаты 66.074906, 171.871232
 Загонный — ручей, Заполярный район, Ненецкий автономный округ. Координаты 67.624841, 48.246151